WCG RU Preliminaries — российские отборочные игры за право участия в чемпионате мира по киберспорту. World Cyber Games (сокращено WCG) — это крупнейший мировой чемпионат по компьютерным играм, ежегодно проводимый во многих странах и собирающий лучших игроков планеты. Российские игроки принимают активное участие в этих чемпионатах, начиная с 2001 года.

Российские отборочные игры проходят в два этапа. Первый этап — региональные отборочные, в которых принимают участие игроки со всей страны. Второй этап — всероссийские отборочные в Москве, в которых участвуют победители региональных финалов. В региональных отборочных WCG RU Preliminaries 2002 приняли участие около 1000 игроков со всей России.

Дисциплины 
Благодаря тому, что российские отборочные 2001 года были признаны лучшими среди национальный финалов WCG 2001, Россия получила большее количество квот на WCG 2002. На WCG RU Preliminaries 2002 соревнования проводились по 7 дисциплинам (что на 4 больше по сравнению с отборочными 2001 года).

Шутеры от первого лица:
  Counter-Strike (5 на 5)
  Unreal Tournament (1 на 1)
  Quake III Arena (1 на 1) (2 на 2)
Стратегии в реальном времени:
  StarCraft: Brood War (1 на 1)
  Age of Empires II: The Conquerors (1 на 1)
Спортивный симулятор:
  FIFA 02 (1 на 1)

Региональные отборочные 
Региональные отборочные проходили в 19 городах России.

 Самара:
 FIFA 2002 — 5 августа
 Unreal Tournament — 6 августа
 Age of Empires II — 7 августа
 StarCraft, Quake III и Counter-Strike — 23-25 августа
 Тюмень:
 StarCraft — 10 августа — компьютерный клуб «Орион»
 Quake III — 11 августа — компьютерный клуб «Арена»
 Age of Empires II — 17 августа — компьютерный клуб «Орион»
 Counter-Strike — 18 августа — компьютерный клуб «Spider»
 Нижний Новгород — 16-18 августа — компьютерный клуб «Звезда»
 Новосибирск:
 CounterStrike — 16-18 Августа — компьютерный клуб «Traffic»
 Unreal Tournament — 17 Августа — компьютерный клуб «Врата»
 StarCraft — 10-11 Августа — компьютерный клуб «Врата»
 FIFA 2002 — 18 Августа — компьютерный клуб «Врата»
 Quake III — 3-4 августа
 Иркутск:
 StarCraft — 17-18 августа — компьютерный клуб «38net»
 Quake III — 18-19 августа — компьютерный клуб «Паутина»
 Unreal Tournament — 24 августа — компьютерный клуб «Паутина»
 FIFA 2002 — 24 августа — компьютерный клуб «38net»
 Counter-Strike — 24-25 августа — компьютерный клуб «Raider»
 Age of Empires II — 25 августа — компьютерный клуб «38net»
 Краснодар — 17 августа:
 Quake III и StarCraft — компьютерный клуб «Портал»
 Counter-Strike — компьютерный клуб «Гладиатор»
 Саратов:
 Counter-Strike — 10 августа — компьютерный клуб «Бешеная мышь»
 StarCraft — 17 августа — компьютерный клуб «Снайпер»
 Quake III — 17 августа — компьютерный клуб «Сталкер»
 Екатеринбург:
 StarCraft — 10 августа — компьютерный клуб «Enclave»
 Age of Empires — 11 августа — компьютерный клуб «Poligon-E5»
 Unreal Tournament — 14 августа — компьютерный клуб «Enclave»
 Counter Strike — 17-18 августа — компьютерный клуб «Мегадром»
 Quake III — 24 августа — компьютерный клуб «Блок Пост»
 FIFA 2002 — 25 августа — компьютерный клуб «Poligon-E5»
 Якутск — 14-15 августа
 Астрахань — компьютерный клуб «Xstyle»:
 StarCraft — 14-16 августа
 Quake III — 16 августа
 Counter-Strike — 17-19 августа
 Томск — 18 августа — компьютерный клуб «Net Town»
 Москва:
 Counter-Strike — 17-24 августа
 Quake III — 24-26 августа — интернет-центр «АСВТ1»
 Unreal Tournament — 27 августа — компьютерный клуб «АСВТ2»
 Starcraft — 19-21 августа — компьютерный клуб «Final Fantasy»
 Age of Empires 2 — 22-23 августа — компьютерный клуб «Final Fantasy»
 FIFA 2002 — 24 августа — компьютерный клуб «Final Fantasy»
 Хабаровск — 21-23 августа — компьютерный клуб «Плазма»
 Владивосток — 10 августа
 Санкт-Петербург — 17-24 августа
 Воронеж — 19-21 августа
 Ростов-на-Дону — 20-21 августа
 Омск — 20-25 августа
 Волгоград

Всероссийский финал

Counter-Strike 
По Counter-Strike соревнования проводились по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений.

Quake III Duel 
По Quake III Arena (1 на 1) соревнования проводились по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений.

Quake III TDM 
По Quake III Arena (2 на 2) соревнования проводились по олимпийской системе.

Результаты 
Всероссийский финал прошёл в Москве с 3 по 8 сентября 2002 года в спорткомплексе «Дружба» (Лужники). По результатам этого турнира была сформирована российская сборная, отправившаяся на чемпионат World Cyber Games 2002, который прошёл с 28 октября по 3 ноября 2002 года в корейском городе Тэджоне.

Состав сборной России 
 Counter-Strike
 1 место — M19 (Санкт-Петербург) — полностью оплаченное участие в WCG 2002 + $13 000
 2 место — Arctica*Queen (Санкт-Петербург) — $7 800
 3 место — c58 (Москва) — $5 200
 Unreal Tournament
 1 место — 34s.Askold — полностью оплаченное участие в WCG 2002 + $2 000
 2 место — forZe.Devil — $1 200
 3 место — c4-Dookie — $800
 Quake III Arena
 1 место — c58-Cooller — полностью оплаченное участие в WCG 2002 + $3 000
 2 место — b100.death — полностью оплаченное участие в WCG 2002 + $1 800
 3 место — forZe.uNkind — полностью оплаченное участие в WCG 2002 + $1 200
 StarCraft: Brood War
 1 место — Ranger[pG] — полностью оплаченное участие в WCG 2002 + $3 000
 2 место — [3D]Androide — полностью оплаченное участие в WCG 2002 + $1 800
 3 место — Asmodey[pG] — $1 200
 Age of Empires II: The Conquerors
 1 место — (orky)Soul — полностью оплаченное участие в WCG 2002 + $2 000
 2 место — Pyc_Ziptr — $1 200
 3 место — Posthuman — $800
 FIFA 02
 1 место — M19*Alex — полностью оплаченное участие в WCG 2002 + $2 000
 2 место — M19*Chilavert — $1 200
 3 место — Pekc — $800

Медали WCG 2002 

На чемпионате World Cyber Games 2002 российская сборная завоевала три золотые медали:
 Counter-Strike — M19 — 1-е место и $40 000
 Quake III Duel — uNkind — 1-е место и $20 000
 Quake III TDM — Cooller и b100_Death — 1-е место и $12 000

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Российских отборочных игр .
 Официальный сайт World Cyber Games .
 НТВ «Намедни» WCG 2002 (M19, uNkind, Cooller) .

World Cyber Games